Снукеристы, сделавшие 100 и более сенчури-брейков — профессиональные игроки в снукер, которые сделали в профессиональных турнирах  более сенчури-брейков.

Сенчури-брейк (набор 100 и более очков в серии) считается хорошим показателем индивидуального мастерства. Статистика ведётся с 1982 года, результаты растут, в том числе и из-за увеличения количества турниров. Ниже представлен полный список таких игроков с некоторыми дополнительными показателями.

 
 
 
 
 
  — становились чемпионами мира.

Игроки, чьи имена выделены серым цветом, более не выступают на профессиональных турнирах.

Факты 
 Максимальный брейк Джейми Бёрнетта составил 148 очков и достигнут в 2004 году на чемпионате Великобритании.
 Ронни О'Салливан и Дин Цзюньхуэй являются рекордсменами по количеству сезонов, затраченных на набор первых  Обоим понадобилось только  «Антирекорд» принадлежит Роду Лоулеру, который набрал сотню за 
 Нил Робертсон является рекордсменом по количеству сотенных серий за сезон — 103 сенчури (сезон 2013/14); он же является рекордсменом по количеству сотенных серий за три сезона подряд —  (сезоны 2013/14−2014/15−2015/16).
 Стивен Хендри является рекордсменом по количеству сотенных серий, сделанных на одном рейтинговом турнире (16, чемпионат мира 2002).
 Ронни О'Салливан является рекордсменом по количеству максимальных брейков за карьеру — 15. Он же первый и единственный, кто сделал более тысячи брейков.

Примечания

Ссылки 
 100+ Centuries
 Century Breaks
 Centuries Made — All-time — Professional
 Рекорды и интересные факты на snooker.org

Списки:Снукер